Orah je lahko:
 Hrvaška 
 Orah, Vrgorac

 BiH
 Orah, Bileća
 Orah, Ravno
 Orah, Rudo
 Orah, Vareš

 Črna gora
 Orah, Berane
 Orah, Nikšić